Syphax (berg), een berg in Canada
Syphax (koning), een koning van de Masaesylen in West-Numidië
Syphax (motorfiets), een Frans historisch motorfietsmerk